Кип Уо́ррен Ко́лви II (; 15 марта 1994, Лихуэ, Гавайи, США) — новозеландский футболист, левый защитник. Выступал за сборную Новой Зеландии.

Карьера

Молодёжная карьера 
Между 2012 и 2015 годами Колви выступал за университетскую команду Политехнического университета штата Калифорния. Во время летних межсезоний в колледжах 2013 и 2014 годов он также играл за клуб «Вентура Каунти Фьюжн» в Premier Development League, четвёртом дивизионе.

Клубная карьера 
19 января 2016 года на Супердрафте MLS Кип был выбран под 49-м номером клубом «Сан-Хосе Эртквейкс». Клуб заключил с ним контракт 4 марта, 13 марта он дебютировал за «Квейкс», отыграв все 90 минут в матче с «Портленд Тимберс». Колви отдавался в аренды в аффилированные с «Эртквейкс» клубы USL: в сезоне 2016 — в «Сакраменто Рипаблик», в сезоне 2017 — в «Рино 1868». По окончании сезона 2017 «Сан-Хосе Эртквейкс» не стали продлевать контракт с игроком.

13 декабря 2017 года на Драфте отказов MLS Колви был выбран клубом «Колорадо Рэпидз», чьим главным тренером был назначен Энтони Хадсон, перед этим тренировавший сборную Новой Зеландии. Его дебют в «Рэпидз» состоялся 7 апреля 2018 года в матче против «Далласа». 13 июля Колви был отдан в аренду в клуб USL «Колорадо-Спрингс Суитчбакс». За «Суитчбакс» он дебютировал 14 июля в матче против «Сакраменто Рипаблик». По окончании сезона 2018 «Колорадо Рэпидз» не стали продлевать контракт с Колви.

В ноябре 2018 года Кип Колви объявил о завершении футбольной карьеры.

Международная карьера 
12 мая 2016 Колви был включён в заявку сборной Новой Зеландии на матчи Кубка наций ОФК 2016. Дебютировал за «» он 27 мая в победной игре со сборной Фиджи.

В составе сборной Новой Зеландии Колви участвовал в Кубке конфедераций 2017. На турнире он сыграл в одном матче — в матче открытия против сборной России 17 июня.

Статистика выступлений

Клубная 

 Источники: Soccerway, Transfermarkt, MLSsoccer.com

Международная 

 Источник: National Football Teams

Достижения 
 Командные
  сборная Новой Зеландии
 Обладатель Кубка наций ОФК: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Новой Зеландии
Игроки сборной Новой Зеландии по футболу
Игроки ФК «Сан-Хосе Эртквейкс»
Игроки ФК «Сакраменто Рипаблик»
Игроки ФК «Рино 1868»
Игроки ФК «Колорадо Рэпидз»
Игроки ФК «Колорадо-Спрингс Суитчбакс»